John Divers puede referirse o tener varios significados:

 John Divers (futbolista nacido en 1873) puede referirse a un futbolista escocés que jugó en el Hibernian, Celtic y Everton.
 John Divers (futbolista nacido en 1911) puede referirse a un futbolista escocés que jugó en el Celtic, Morton y Oldham.
 John Divers (futbolista nacido en 1931) puede referirse a un futbolista escocés que jugó en el Clyde, Exeter City y East Stirlingshire.
 John Divers (futbolista nacido en 1940) puede referirse a un futbolista escocés, hijo del mismo que nació en 1911, que jugó en el Celtic y Partick Thistle.